Николай Яковлевич Шкот (, Костромская губерния — , ) — участник Крымской войны и обороны Севастополя, во время которой был дважды тяжело ранен. С 1864 года — Главный начальник в Южных гаванях (Владивосток). Н. Я. Шкот в 1864—1866 годах положил начало плановой застройке Владивостока.

Брат — П. Я. Шкот.

Биография 
Окончил Морской кадетский корпус.  года произведён в гардемарины, а  года — в мичманы с назначением в 28  Черноморского флота Российской империи.

С 1853 года участвовал в Крымской войне, в частности принял участие в обороне Севастополя.  года был сильно контужен во время отражения атаки на Корниловскую батарею (Корниловский бастион).  года получил ранение в ногу во время кампании на Камчатском редуте.

 года произведён в лейтенанты флота.

 года произведён капитан-лейтенанты с переводом в 47 ФЭ (Сибирская военная флотилия), и в этом же году вступил в должность старшего офицера строящегося в США для Сибирской флотилии транспортного судна «Японец».

В конце этого же года принял под командование новый пароходо-корвет «Америка».  года передал его под командование Н. М. Чихачёва, но имея назначение на должность командира транспорта «Японец», остался на пароходо-корвете исполнять должность старшего офицера. В этом же году на «Америке» совершил плавание под флагом вице-адмирала графа Е. В. Путятина в Тяньцзинь. Во время перехода из Николаевска участвовал в открытии залива Святого Владимира и обследовании залива Святой Ольги.

В звании капитан-лейтенанта вернулся командиром на транспорт «Японец». Летом 1858 года провёл обследование Амурского залива и входного русла реки Суйфун. Далее на транспорте занимался доставкой снабжения в строящиеся посты и проводил гидрографические работы на южном побережье Уссурийского края (современная территория Приморского края и Залива Петра Великого), а также находился в плаваниях между портами Японии и Цинской империи.

В апреле 1860 года на транспорте «Японец» отправился с командиром Первой независимой эскадры Тихого океана И. Ф. Лихачёвым из Хакодате в Новгородскую гавань — внутреннюю бухту залива Посьета для основания нового военного поста.  года развернул Новгородский пост и поставил начальником этого поста лейтенанта П. Н. Назимова.

 года произведён в капитаны 2-го ранга и  года назначен исполнять должность помощника начальника над портами Восточного океана. С  года назначен на вновь учреждённую должность — Главного начальника в Южных гаванях со штабом во Владивостоке. В 1864—1866 годах Н. Я. Шкот начал плановую застройку Владивостока, а также стал инициатором строительства лесопильного завода, первой верфи и организации регулярного снабжения.

 года Н. Я. Шкот переведён в Балтийский флот, так как тяжёлая болезнь заставила его прекратить активную деятельность на Тихом океане.  года произведён в капитаны 1-го ранга.

Скончался Н. Я. Шкот  в Санкт-Петербурге. Его похоронили на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга.

Память 
В честь Н. Я. Шкота названы:
 посёлок Шкотово
 железнодорожная станция Шкотово
 Шкотовский район Приморского края, по названию посёлка Шкотово
 остров Шкота
 полуостров Шкота
 река Шкотовка
 мыс Шкота, близ посёлка Ольга

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Мореплаватели Российской империи
Персоналии:Приморский край
Выпускники Морского кадетского корпуса
Похороненные на Красненьком кладбище